Gereutgraben ist ein Gewässername:

 Gereutgraben (Aitrach), rechter Zufluss der Aitrach bei Steppacher(tal)hof, Stadt Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Gereutgraben, Unterlaufname des Dietrichsgraben (Dettelbach), rechter Zufluss des Dettelbachs (zum Main bei Dettelbach) vor Brück, Stadt Dettelbach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Gereutgraben (Jungholzgraben), rechter Zufluss des Jungholzgrabens (zum Spitzmattbächle, zum Rammisbächle, zum Klemmbach) bei Badenweiler, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Gereutgraben (Tiefenbach), linker Zufluss des Tiefenbachs (zur Fränkischen Rezat) vor Unterbreitenlohe, Gemeinde Röttenbach, Landkreis Roth, Bayern

Siehe auch:
 Gereuthgraben
 Reutgraben